Det finns flera personer med namnet Adolf Wiklund:

Adolf Wiklund (musiker), 1879 - 1950, tonsättare
Adolf Wiklund i Brattfors, 1859 - 1941, politiker och riksdagsman i Andra kammaren
Adolf Wiklund (skidskytt), 1921 - 1970, historiens första VM-segrare i skidskytte